Stumbras (Сту́мбрас; «Зубр» ) — старейший литовский производитель алкогольной продукции. 

Начал свою деятельность в 1906 году. Располагается в Каунасе.

Деятельность 

В 2009 году оборот предприятия составил 34,5 млн евро — на 26,2 % меньше, чем 2008 году.

Ссылки 
 Сайт компании 

Производители алкогольных напитков Литвы
Компании Каунаса